Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении — соревнования по лёгкой атлетике, которые проводятся среди стран Азии. Чемпионат организован и поддерживается Азиатской легкоатлетической федерацией.

Чемпионаты

Медальный зачет

См. также 
 Чемпионат Азии по лёгкой атлетике

Примечания

Ссылки 
 Asian Athletics Association
 Призёры чемпионатов 2004 и 2006 годов